Condado de Osceola es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Osceola (Florida)
 Condado de Osceola (Iowa) 
 Condado de Osceola (Míchigan)